Alison Riske-Amritraj (ur. 3 lipca 1990 w Pittsburghu) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Jest tenisistką praworęczną z oburęcznym backhandem. Swój debiut w turnieju wielkoszlemowym odnotowała w 2010 roku na Wimbledonie, gdzie wystąpiła dzięki dzikiej karcie od organizatorów. W pierwszej rundzie przegrała z Yaniną Wickmayer 4:6, 7:5, 3:6. Na swoim koncie ma dziewięć zwycięstw singlowych oraz jedno zwycięstwo deblowe w zawodach ITF.

W czerwcu 2010 roku wystąpiła w turnieju głównym AEGON Classic 2010 jako kwalifikantka. Osiągnęła tam swój pierwszy półfinał w turniejach rangi WTA. W pierwszej rundzie pokonała 7:6, 4:6, 6:0 Sandrę Záhlavovą. W kolejnym meczu zmierzyła się z Aleksandrą Wozniak, pokonując ją 6:2, 6:4. Kolejną przeciwniczką Alison była Anna Czakwetadze, z którą wygrała 4:6, 7:5, 6:1. W ćwierćfinale pokonała zawodniczkę rozstawioną z numerem 3., Yaninę Wickmayer 6:7, 6:4, 6:3. W półfinale przegrała z Mariją Szarapową 2:6, 6:4, 1:6.

W 2014 roku triumfowała w turnieju kategorii WTA International Series w Tiencinie. W finale zawodów pokonała Belindę Bencic wynikiem 6:3, 6:4. Łącznie w zawodach cyklu WTA Tour Amerykanka wygrała trzy turnieje w grze pojedynczej z trzynastu rozegranych finałów.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 13 (3–10)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Pittsburghu
Urodzeni w 1990
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020